Сезон Первенства ВХЛ 2017/2018 — 3-й розыгрыш Первенства ВХЛ. Регулярный чемпионат начался 15 сентября 2017 года и завершился 4 марта 2018 года.

Обладателем Кубка Федерации во второй раз стал хоккейный клуб «Тамбов», обыгравший в четырёх матчах финальной серии хоккейный клуб «Чебоксары».

Клубы 
Перед началом нового сезона руководством и спонсорами смоленского «Славутича» было принято решение о неучастии в сезоне 2017/18 в связи с отсутствием финансирования в полном объеме. Ещё один участник прошлого сезона — самарский клуб ЦСК ВВС — включен в состав участников чемпионата ВХЛ в сезоне 2017/18. Все остальные участники прошлого сезона приняли участие и в сезоне 2017/2018. Кроме того, состав участников сезона пополнил ХК «Юниор» из Кургана, ранее выступавший в НМХЛ. Каждая команда сыграла в регулярном чемпионате по 48 игр.

Турнирное положение команд

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

За 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Первенства ВХЛ  

Первенство Высшей хоккейной лиги
Спорт в России в 2017 году
Хоккейные лиги в сезоне 2017/2018
Спорт в России в 2018 году